Actio negotiorum gestorum contraria
 Actio negotiorum gestorum directa